

Geografia 
 Heun – comunità non incorporata nella contea di Colfax, Nebraska, Stati Uniti d'America

Persone 
 Karl Heun – matematico tedesco che ha introdotto l'equazione di Heun
 Jürgen Heun – ex calciatore tedesco orientale, attaccante  
 Wilhelm Heun – generale tedesco della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale